

Geografia

Austria

Comuni 
 Weißenbach am Lech – comune nel distretto di Reutte (Tirolo)
 Weissenbach an der Triesting – comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Gniebing-Weißenbach – ex comune ora accorpato a Feldbach, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Weißenbach – frazione di Adlwang, comune nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)
 Weißenbach o Weißenbach bei Feldbach – frazione di Feldbach, città nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Weißenbach – frazione di Gastern, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Weißenbach – frazione di Gloggnitz, città nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Weißenbach – frazione di Haus, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Weißenbach – frazione di Kuchl, comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)
 Weißenbach – frazione di Lunz am See, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Weißenbach – frazione di Strobl, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Weißenbach – frazione di Texingtal, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Weißenbach – frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Weißenbach am Attersee – frazione di Steinbach am Attersee, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Weißenbach an der Enns – ex comune ora frazione di Sankt Gallen, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Weißenbach bei Liezen – ex comune ora frazione di Liezen, città nel distretto di Liezen (Stiria)
 Weissenbach bei Mödling – ex comune ora frazione di Hinterbrühl, comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)

Germania 
 Weißenbach – ex comune ora frazione di Großalmerode, città nel distretto di Kassel (Assia)

Italia

Trentino-Alto Adige 
 Weißenbach – nome tedesco di Riobianco – frazione del comune di Valle Aurina nella provincia autonoma di Bolzano 
 Weißenbach – nome tedesco di Riobianco – frazione del comune italiano di Sarentino in val Sarentino nella provincia autonoma di Bolzano

Svizzera 
 Weissenbach – frazione di Boltigen, comune nel circondario di Obersimmental-Saanen (Canton Berna)

Pagine correlate 
 Unterweißenbach – comune austriaco nel distretto di Freistadt (Alta Austria)